Abdoulaye Traoré (ur. 1967) – iworyjski piłkarz
 Abdoulaye Traoré (ur. 1974) – burkiński piłkarz